Geografia:
 Bon Pastor, barri de Barcelona.
 cap Bon, cap i península de Tunísia.
 Saint-Bon, municipi francès del departament del Marne.
 Biografies:
 Anna Bon di Venezia, compositora italiana del .
 Bon Scott, cantant dels AC/DC.
 Jon Bon Jovi, músic, cantant i actor estatunidenc líder del grup de rock Bon Jovi.
 Léon van Bon, ciclista neerlandès.
 Religió:
 Bon (religions tibetanes) o Bön, religions prebudistes del Tibet.
 Bon o Obon, tradició budista japonesa.
 Miscel·lànica:
 BON, codi IATA de l'aeroport internacional Flamingo, de Kralendijk (Bonaire, Antilles Neerlandeses)
 Bon (poble), bo o abo, nom amb què és conegut també el poble nkon i la llengua bankon, del Camerun.
 Grup Bon Preu, empresa d'alimentació.